Попокатепетл има више значења:

 Попокатепетл
 Попокатепетл (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Попокатепетл (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику